Infernal – duński zespół muzyczny
 Infernal – gra komputerowa
 Infernal – stworzenie z serii gier komputerowych Warcraft